Dalików (plaats), plaats in Polen
 Dalików (gemeente), gemeente in Polen